Howard School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Howard School (Indiana), ID-Nr. 09000754
 Howard School (Missouri), ID-Nr. 02000046
 Howard School (Montana), ID-Nr. 04001381